

Населені пункти та їхні частини
 Лиса-Ґура — село в гміні Баранів Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Лиса Гура (Лиса-Ґура) — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Лиса-Ґура — село в гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — село в гміні Пасим Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лиса-Ґура — частина міста Скавіна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина міста Брок у Островському повіті Мазовецького воєводства
 Лиса-Ґура — частина міста Загір'я у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина міста Севеж у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Псари в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Вогинь у гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Болькув у гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Межин у гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Нашацовиці в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Бенчин у гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Мордарка в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Непшесня в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Ліпінкі в гміні Ліпінкі Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Раба-Вижна в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Волиця в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Кашув у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Ледниця-Ґурна в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Ольшанка в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Заґуже в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Ґрабошиці в гміні Затор Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Рокіцини-Підгалянські в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Бібиці в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Рожновиці в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Сиґнечув у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Сульгостув (Сульґостув) у гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Мейсце-Пястове в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Гвозниця Долішня (Ґвозьниця-Дольна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Залісся (Залесе) в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Болестрашичі (Болестрашице) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Ґліник у гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Блоне в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Вісньова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Чарна-Сендзішовська в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Павонкув у гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Качковиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Бжесьце в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Бардо в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лиса-Ґура — частина села Карґув у гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Лиса-Ґура — колонія в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Лиса-Ґура — осада в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Лиса-Ґура — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Лиса-Ґура — лісова осада в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Лиса Гора

Примітки